AXS est un code qui peut signifier :
 .

AXS est un sigle qui peut signifier :
 Advanced X-ray solutions, une filiale de Siemens créée en 1996 pour regrouper ses activités sur les rayons X, puis vendue à Bruker pour devenir Bruker AXS.